Original Sin (film), een Amerikaanse film van Michael Cristofer uit 2001, met Angelina Jolie en Antonio Banderas
 Original Sin (televisieserie), een Britse televisieserie uit 1997
 Original Sin (lied van INXS), een lied van INXS uit 1983
 Original Sin (album van INXS), een studioalbum van INXS uit 2010
 Original Sin (Pandora's Box), een album van Pandora's Box uit 1989
 Original Sin (Taylor Dayne), een lied van Taylor Dayne uit 1994, in eerste instantie voor Pandora's Box geschreven door Jim Steinman, en in 1995 gecoverd door Meat Loaf (album Welcome to the Neighbourhood)
 Original Sin (Elton John), een lied van Elton John uit 2002
 Original Sin (roman), een roman van P. D. James uit 1994
 Original Sin (Doctor Who), een Doctor Who-roman door Andy Lane uit 1995
 Original Sin (Marvel), een stripverhaal van Marvel uit 2014
 Divinity: Original Sin, een fantasy-computerrollenspel uit 2014

The Original Sin(s) kan verwijzen naar:
 The Original Sin (album), een album van Cowboys International uit 1979
 The Original Sin (boek), een autobiografie van Anthony Quinn uit 1972
 The Original Sins, een Amerikaanse punkband